

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Dzierżążnik – osada leśna w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Studzienice
 Dzierżążnik –  część wsi Łankiejmy w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Korsze
 Dzierżążnik – przysiółek wsi Wodziczna w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Trzcinica